Polina Olegowna Kalsina  geb. Medwedewa (; * 20. März 1989 in Nischni Tagil) ist eine russische  Skilangläuferin.

Werdegang 
Kalsina nahm von 2007 bis 2014 vorwiegend am Eastern Europe Cup teil. Dabei holte sie zwei Siege und belegte in der Saison 2010/11 den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Ihr erstes Weltcuprennen lief sie im März 2010 in Drammen, welches sie mit dem 29. Rang im Sprint abschloss und damit auch ihre ersten Weltcuppunkte gewann. Im Dezember 2011 erreichte sie in Rogla mit dem siebten Platz im 10-km-Massenstartrennen ihr bisher bestes Weltcupeinzelergebnis. Bei der Tour de Ski 2011/12 belegte sie den 19. Platz. Bei den U23-Weltmeisterschaften 2012 in Erzurum gewann sie Silber über 10 km klassisch. Die Saison 2011/12 beendete sie auf dem 27. Platz in der Weltcupgesamtwertung und dem 23. Rang in der Distanzwertung. Bei der Tour de Ski 2013/14 erreichte sie den 31. Platz in der Gesamtwertung. Nach Platz 36 bei der Weltcup Minitour in Ruka zu Beginn der Saison 2015/16, errang sie den 26. Platz bei der Tour de Ski 2016 und den 23. Platz bei der Ski Tour Canada. In der folgenden Saison belegte sie den 30. Platz bei der Weltcup Minitour in Lillehammer und den 20. Rang bei der Tour de Ski 2016/17. Beim Saisonhöhepunkt den nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 in Lahti kam sie auf den 24. Platz über 10 km klassisch, auf den 14. Rang im Skiathlon und auf den fünften Platz mit der Staffel. Die Saison beendete sie auf dem 37. Platz im Gesamtweltcup und auf dem 30. Rang im Distanzweltcup.

Siege bei Continental-Cup-Rennen

Platzierungen im Weltcup

Weltcup-Statistik

Weltcup-Gesamtplatzierungen

Weblinks 
 

Skilangläufer (Russland)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1989
Frau